357 км, 357-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 357 км — блок-пост, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486729.
 357 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 067015.
 357 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 807365.
 357 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815222.